Emine kann sein:

 Émine, ein veraltetes Getreidemaß im romanischen Sprachraum
 ein weiblicher türkischer Vorname, siehe Emine
 ein Kap am Schwarzen Meer in Bulgarien, siehe Kap Emine